Habsburg Katalin (1256–1282) osztrák hercegnő, német királyi hercegnő, I. Rudolf német király lánya, Wittelsbach Ottó első felesége, aki később Alsó-Bajorország hercege és Magyarország királya lett.
 Habsburg Katalin (1295–1323) osztrák hercegnő, német királyi hercegnő, I. Albert német király lánya, Anjou Károly calabriai hercegnek, nápolyi trónörökösnek, I. (Bölcs) Róbert nápolyi király fiának az első felesége.
 Habsburg Katalin (1320–1349) osztrák hercegnő, I. Lipót osztrák herceg lánya, első férje VI. Enguerrand, Coucy ura, második férje, Konrád Hardegg grófja és Magdeburg várgrófja. 
 Habsburg Katalin (1424–1493) osztrák hercegnő, II. Ernő osztrák herceg, Stájerország, Karintia, Krajna hercege lánya, III. Frigyes német-római császár húga, I. Károly badeni őrgróf felesége.
 Habsburg Katalin (1507–1578) osztrák főhercegnő, kasztíliai infánsnő, II. (Őrült) Johanna kasztíliai királynő és I. (Szép) Fülöp kasztíliai király utószülött leánya, valamint III. János portugál király felesége
 Habsburg Katalin (1533–1572) osztrák főhercegnő, I. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király, valamint Jagelló Anna magyar és cseh királyi hercegnő lánya, III. Ferenc mantovai herceg, majd II. Zsigmond Ágost lengyel király és litván nagyherceg felesége.  
 Habsburg Katalin (1972–) politológus, író, IV. Károly magyar király és Bourbon–Pármai Zita királyné unokája.